Реубен () — мужское имя.

 Реубен (; в слав. Библии Рувим) — ветхозаветный персонаж, старший сын Иакова, один из 12 родоначальников еврейского народа.
 Реубен — палестинский амора третьего поколения, агадист.

См. также 
 Рубен
 Рубенс (значения)

Примечания